Cotylorhiza är ett släkte av maneter. Cotylorhiza ingår i familjen Cepheidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Lungmaneter
Cotylorhiza